Il toponimo Santa Teresita può riferirsi a diverse località:

Argentina

Santa Teresita, località sede dell'omonimo aeroporto

Costa Rica

Santa Teresita, distretto del cantone di Turrialba

Filippine

Santa Teresita, municipalità della Provincia di Batangas
Santa Teresita, municipalità della Provincia di Cagayan